Robledo del Mazo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Robledo del Mazo (ort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Robledo del Mazo (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar